Л’Аржантье́р-ла-Бессе́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Главный город кантона Л’Аржантьер-ла-Бессе. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05006.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2330 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 1431 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1062 были экономически активными, 369 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 1062 активных работали 988 человек (548 мужчин и 440 женщин), безработных было 74 (34 мужчины и 40 женщин). Среди 369 неактивных 111 человек были учениками или студентами, 118 — пенсионерами, 140 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывшие серебряные рудники (ныне музей).
 Башня Орлож.
 Церковь Сент-Аполлинер (XV век), состоит из одного нефа, колокольня увенчана пирамидального шпиля.
 Часовня Сен-Жан (XII век), исторический памятник с 22 июля 1886 года.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки